Департамент Магдалена () — один із 32 департамент Колумбії, розташований на півночі країни, омивається Карибський морем та названий за назвою річки Магдалена, що протікає по його території. Територія — 23 188 км² (21-й за розміром в Колумбії). Столиця — місто Санта-Марта.

Муніципалітети

Посилання 

 Gobernación del Magdalena 
 Biblioteca Biblioteca Luis Ángel Arango/Magdalena

Департаменти Колумбії